Ballagás, iskolai ünnepség.
 Ballagás, Almási Tamás 1980-ban készült filmje.
 Ballagás, a Ballagás c. film két betétdalát tartalmazó kislemez.